

Edelsteen 
Diamant, een edelsteen

Vernoemd

Status 
Diamant (muziek), een term die aangeeft dat er van een bepaald album een bepaald aantal exemplaren verkocht is
een diamanten huwelijk, zie huwelijksverjaardag
een diamanten jubileum, zie jubileum

Figuur 
In vertalingen uit het Engels leest men vaak diamant waar een ruit wordt bedoeld.

Merk 
Diamant (automerk), een historisch automerk uit Frankrijk
Diamant (Bekkevoort), een Belgisch historisch motorfietsmerk
Diamant (Reichenbrand), een Duits historisch motorfietsmerk
Diamant (frituur), een merk frituurvet

Plaats 
Diamant (premetrostation Antwerpen)
Diamant (premetrostation Brussel)

Televisieserie 
Diamant (Nederlandse televisieserie), een Nederlandse televisieserie uit de jaren 1990
Diamant (Vlaamse televisieserie), een Vlaamse televisieserie uit 1997

Overig 
Diamant (album), een album van de Nederlandse zanger Nielson
Diamant (single), een single van de Nederlandse zanger Nielson, afkomstig van het gelijknamige album
Diamant (schip, 1846), een Belgisch schip
Diamant (wijk), een wijk in Antwerpen
Diamant (trein), was een Europese internationale trein voor de verbinding Dortmund - Antwerpen
Diamant (treinstel), een type treinstel gebouwd door Stadler Rail
Diamant (Camille)

Zie ook 
Diamond (doorverwijspagina)
 Diamantring - zonsverduistering